Edel America Records, ou Edel Records, mas normalmente chamada de Edel Music, é um estúdio da indústria fonográfica alemã.

História 
Edel Music foi fundada em 1986 por Michael Haentjes na Alemanha como um estúdio de gravação que vendia por correspondência a maioria das bandas sonoras. Com artistas como Scooter, SASH!, Holly Johnson e muitos outros, Edel tornou-se muito bem sucedida com a fame de música pop. Edel entrou para a Bolsa de Frankefurt em 1998.

Ao longo dos anos Edel adquiriu muitas empresas, que são:
 Eagle Rock Records;
 Facedown Records;
 Gang Go Music;
 Club Tools;
 Control Records;
 Belgian Play It Again Sam.

O escritório principal da Edel se encontra em Hamburgo, mas a rede Edel está presente em praticamente toda a Europa com escritórios afiliados e no resto do mundo com uma forte rede de distribuidores, Edel se mantém presente na Itália, Áustria, Suíça, Dinamarca, Reino Unido, Suécia, Finlândia e França.

Nos últimos anos, Edel lançou álbuns de estúdio de Lisa Stansfield, Deep Purple, Gregorian, Thomas Anders, Chris Rea, Jerry Lee Lewis, Status Quo, Ali Campbell (UB40), Jon Lord, Glenn Hughes, Turbonegro, e a sua lista está a tornar-se uma das mais fortes da indústria independente.

Empresas da música
Estúdios de gravação da Alemanha
Gravadoras da Alemanha
Membros da IFPI